Osoby o tym nazwisku:
 Amor Sghaier – tunezyjski zapaśnik 
 Zaineb Sghaier – tunezyjska zapaśniczka, olimpijka